Enter the Ninja, film de Menahem Golan (1981).
 Enter the Ninja, chanson extraite de l'EP 5 du groupe Die Antwoord (2010).